MacBook (2006-2012)
MacBook (2015-2019)